Komodo (eiland), eiland in Indonesië
 Komodo (taal), taal in Indonesië
 Komodo (film), film uit 1999 van Michael Lantieri
 Komodo (single), single van Mauro Picotto